Gateway (vom engl.: Durchgang) ist:

 allgemein eine Bezeichnung für eine Übergabestelle und bezeichnet so:
 ein Vermittlungsgerät bei Rechnernetzen, siehe Gateway (Informatik)
 eine Funktionalität zum Übersetzen von Multimedia (Sprache, Bild, Audio und Video)-Informationen zwischen Kommunikationsnetzen, siehe Media Gateway
 eine Funkstelle, die über das Internet an ein Sprachfunknetzwerk angeschlossen ist:
 im Amateurfunkdienst:
EchoLink
IRLP
eQSO
 im CB-Funk, siehe CB-Gateway
 ein Begriff der Luftfahrt, siehe Luftfahrt-Drehkreuz
 große Schiffshäfen („Tore zur Welt“), wie etwa Le Havre, Antwerpen, Rotterdam, Bremerhaven und Hamburg
 ein Elementtyp der Modellierungssprache Business Process Model and Notation (BPMN)

 in der Biologie eine Klonierungstechnik, siehe Gateway-Klonierung

 der Name verschiedener Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gateway (Alaska)
 Gateway (Arkansas)
 Gateway (Florida)
 eine Rennstrecke in Madison, Illinois, siehe Gateway Motorsports Park

 Namensbestandteil geographischer Objekte in der Antarktis:
 Gateway Hills, Hügelgruppe im Viktorialand
 Gateway-Nunatak, Nunatak im Viktorialand
 Gateway Ridge, Gebirgskamm auf der Anvers-Insel
 Gateway-Pass, Gebirgspass auf der Alexander-I.-Insel
 The Gateway, Gebirgspass in der Ross Dependency

 ein national bedeutsames Erholungsgebiet auf dem Gebiet der US-Bundesstaaten New York und New Jersey, siehe Gateway National Recreation Area

 der Name einer PC-Handelskette, siehe Gateway, Inc.
 der Name einer Zeitschrift, siehe Gateway (Zeitschrift)
 der Titel des ersten Buches der Gateway-Trilogie von Frederik Pohl
 der Titel zweier Computerspiele Gateway (Computerspiel) bzw. Gateway II (Computerspiel)

Siehe auch:

 Gateway Real Estate